mirakul ili mirakl, podvrsta srednjovjekovne liturgijske drame. 
Mirakul, drama akademika Ivana Supeka iz 1971.
Mirakul, studijski album Zlatana Stipišića - Gibonnia iz 2001.
Mirakul!, književno djelo Monique Thomassettie iz 2005.
Mirakul, ženska klapa iz Splita.
Mirakul, muška klapa iz Veprinca.
Mirakul, mješovita klapa iz Vrpolja kraj Šibenika.